Teti (Sardenha)
Teti (faraó)
Têti (futebolista)
Téti (cantora)

Ver também
 Tete
 Tite
 Titi

Desambiguações de antropônimos